Schusterjunge steht für:

 Schusterjunge, dem Wortsinn nach den Lehrjungen eines Schuhmachers
 Hurenkind und Schusterjunge, Begriff aus der Typografie 
 Schusterjunge, Brötchensorte aus Weizen- und Roggenmehlgemisch, siehe Brötchen#Regionale Bezeichnungen
 Schusterjunge (Karneval), feststehendes Kostüm im Kölner Karneval

Siehe auch:

 Gasthof Zum Schusterjungen
 Schusterjunge von Weißenfels